Een verkeersweg:
 N938 (België)
 N938 (Nederland), zie Provinciale weg 938

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing